Henry Lee kan syfta på bland andra:

 Henry Lee I (1691–1747), framstående kolonisatör i Virginia
Henry Lee II (1730–1787), militär, son till Henry Lee I
Henry Lee III (1756–1818), känd som "Light Horse Harry", militär och politiker, son till Henry Lee II
Henry Lee IV (1787–1837), känd som "Black Horse Harry", historiker, son till Henry Lee III